Саліна  — промислове підприємство яке виробляє кам'яну сіль через випаровування води з морської води або солених озер або також мінеральних джерел.
Зазвичай знайдені саліни мають вигляд мілких водосховищ, розташованих в прибережних частинах моря або солених озер і відокремлених від них греблями. Прикладом Салін які забезпечується мінеральними джерелами є комплекс мінеральних солін у Марас, Перу. На території міста Стебника в часи середньовіччя функціонувало підприємство з видобутку солі «Саліна».

 Саліна — урочище і колишня соляна шахта в Україні, Старосамбірському районі Львівської області, поблизу села Солянуватка, що біля Добромиля.
 Саліна (острів) () — один з островів Еолових островів(Ліпарські острови) в провінції Мессіна, Італія.

Див. також 
 Селайна ()